

Patronyme
 Alexander Salkind (1921-1997), est un producteur de cinéma franco-mexicain d'origine russe.
 Ilya Salkind, né en 1947, est un producteur américain de films, fils du précédent.
 Michael Salkind (1889-1974), est un producteur et scénariste d'origine ukrainienne, père d'Alexander Salkind.
 Wera Salkind dite Véra Flory (1907-2006), est une actrice française de l'entre deux-guerres.

Homonymie
Homonymie de patronyme

en:Zalkind
ru:Залкинд